Mario & Luigi: Compañeros en el tiempo —conocido en Japón como  y en inglés como Mario & Luigi: Partners in Time— es un videojuego de rol desarrollado por AlphaDream y publicado por Nintendo para la videoconsola portátil Nintendo DS a finales de 2005 y pertenece a la saga de Mario & Luigi  y es secuela del juego de Game Boy Advance de 2003, Mario & Luigi: Superstar Saga. La entrega se relanzó más tarde para la Wii U como un título de consola virtual en 2015, disponible para su compra en Nintendo eShop.

Aunque es la secuela de Superstar Saga, la trama del título no tiene ninguna relación con su predecesor, con más énfasis en el tema del viaje en el tiempo, que involucra a los protagonistas viajando entre el pasado y el presente del Reino Champiñón. La aventura sigue a Mario, Baby Mario, Luigi, Baby Luigi con el objetivo de salvar a la Princesa Peach, que ha sido secuestrada por una especie alienígena conocida como Shroobs. Las mecánicas del título se centran en la cooperación entre el cuarteto, que deben usar sus cualidades y habilidades específicas para resolver acertijos para avanzar. Presenta múltiples elementos de los videojuegos RPG, pero con un sistema de batalla por turnos centrado en la precisión del tiempo.

Compañeros en el tiempo es aclamado por los medios de la crítica, y obtiene una puntación total de 86 en Metacritic. Al igual que su predecesor, la entrega fue elogiada por los críticos por su caracterización y estilo cómico, así como por el uso de la pantalla doble de DS y la función de vibración, aunque el uso de la pantalla inferior en el mapa del mundo y las batallas recibieron opiniones encontradas. El título fue seguido por Mario & Luigi: Viaje al centro de Bowser, lanzando en 2009.

Jugabilidad 

La jugabilidad de Compañeros en el tiempo, con énfasis en los elementos de los videojuegos RPG y la resolución cooperativa de acertijos, es similar a la de su predecesor, aunque existen diferencias de jugabilidades entre las entregas. Durante la mayor parte del juego, el mundo exterior del título se presenta en la pantalla táctil de la DS, mientras que en la pantalla superior hay un mapa que muestra información relevante, como la ubicación de cada personaje y los objetos guardados. Además, la perspectiva cambia al luchar o acceder al inventario, y cuando el cuarteto se separa en dos parejas, en las que se ve una pareja en cada pantalla.

Mapa del mundo 
El usuario puede controlar a los cuatro protagonista principales: Mario, Baby Mario, Luigi y Baby Luigi, ya sea como un cuarteto o alternativamente en parejas separadas. Puede optar por separa a los adultos de los bebés, lo que generalmente se requiere cuando las entradas o los agujeros en el mapa del mundo son demasiado pequeños para que los adultos y que no se puede acceder. Estos casos forma múltiples acertijos en el título, en lo que solo puede acceder a los elementos o interruptores mediante el uso de las cualidades específicas de los bebés. Las parejas también puede realizar movimientos especiales separados, que se obtiene a medida que avanza en el juego. Cada acción lograda se asigna con un botón en específico de la DS para un personaje, que está presente en la pantalla; al pulsar el botón correspondiente se produce la acción. Estas acciones como el «Giro de Toadsworth» (más conocido como «Salto giratorio») que le permite a los hermanos mayores girar por el aire, son necesarias para avanzar en le juego y resolver los diversos acertijos.

El título conserva muchos aspectos de los videojuegos RPG presente en su predecesor, incluida la interacción con personajes que no son jugadores (NPC) que se requiere para avanzar en la historia y en el título. El progreso de cada personaje se mide por los puntos de experiencia, que son necesario para «subir de nivel»; un estado de progreso mediante el cual se potencia los campos estadístico relacionados con la batalla, como la velocidad y la potencia. Al igual que en Superstar Saga, también hay una moneda que se usan para comprar objetos y equipo que mejoran el estado conocido como las insignias y ropa.

Batalla 
El sistema de batalla es similar al de su predecesor, y la efectividad de un ataque depende de la precisión del tiempo de las acciones separadas. Las luchas aun consisten en ataques por turnos ejecutado por Mario y Luigi, aunque estos se ven agravados por las acciones de los bebés durante un ataque. Los movimientos Bros. que era movimientos realizados por Mario y Luigi colectivamente, han sido reemplazado por los Ítems Bros., que son ataques finitos que se obtiene en el mapa del mundo, similar a los anteriores, estos son ataques más dañinos que pueden realizar los 4 personajes colectivamente. Solo los adultos reciben daño, aunque los bebés se volverán vulnerables una vez que los respectivos compañeros hayan sido eliminados de la batalla. La eliminación de los bebés también afectara al combate, ya que algunos Ítems Bros. se desactivarán y el grupo no podrá defenderse con los martillos, que son manejados exclusivamente por los bebés.

Trama 
A diferencia de Superstar Saga, Compañeros en el tiempo no se desarrolla en el Reino Beanbean, sino en el tradicional Reino Champiñón que aparecer en la mayoría de juegos de la franquicia de Mario. El escenario presenta una mezcla de ubicaciones, desde aquellas que aparecieron en juegos anteriores de Mario, como el Castillo de Browser, hasta ubicaciones originales como Koopaseum. Mario y Luigi puede viajar al pasado a través de «agujeros de tiempo», que es como introduce a los personajes bebés. Gran parte de este juego tiene lugar en el pasado de Reino Champiñón y solo se puede visitar el castillo de Peach en el presente del Reino Champiñón.

Historia 
El juego comienza en el Castillo de Peach de Reino Champiñón del pasado, cuando Mario, Luigi, Peach y Bowser eran bebés, y Toadsworth era mucho más joven. Luego, el juego pasa al Castillo de Peach en el presente, cuando el Profesor E. Gadd completa su último inventor que es una Máquina del tiempo impulsada por una gema llamada la Estrella de Cobalto, que se presenta en el Castillo de Peach. Peach ingresa a la máquina del tiempo viajar al pasado, pero no regresa, solo deja a un miembro de una especie alienígena conocida solo como los Shroobs dentro de la máquina del tiempo dañada. El Reino Champiñón del pasado en realidad había sido invadido por los Shroobs, con Peach secuestrada y retenida como rehén en una versión de su castillo modificado por los Shroobs, conocida como el castillo de los Shroobs. Después de derrotar al monstruo, se abre un agujero del tiempo, dejando un pasaje hacia el pasado. Mientras buscan a Peach, Mario y Luigi localizan a sus yo más jóvenes y acuerdan localizar los fragmentos de cristal, que son los restos de la estrella de cobalto que se rompió durante el viaje de Peach. Sin saberlo, los hermanos recolectan todos los fragmentos, mientras Baby Bowser (Bowser del pasado) los molesta y quiere la estrella de cobalto. Al final logra restauran la estrella de cobalto solo para liberar a la princesa anciana Shroob, que quedó atrapada dentro de la estrella de cobalto por Peach y sirve como el jefe final del juego. La historia termina cuando ella es derrotada, Peach es rescatada y Mario y Luigi se despiden de sus contrapartes bebés que son enviados de regreso al pasado, ahora que el pasado del Reino Champiñón está a salvo y libre de Shroobs.

Personajes 
Compañeros en el tiempo presenta tanto personajes originales como aquellos que se introdujeron en otros juegos, El Profesor E. Gadd brindar consejos al jugador a lo largo del juego, mientras que Toadsworth le enseña al jugador nuevos movimientos y habilidades para progresar en la aventura. Aunque la Peach mayor es secuestrada, Toadsworth recupera a Baby Peach del pasado y la lleva al presente, donde se nutre de las interpretaciones de él tanto su versión del pasado y presente. Baby Bowser apareció cerca del comienzo del juego en el pasado para secuestrar a Baby Peach, aunque sus planes se vieron interrumpidos por un encuentro con los hermanos Mario y un ataque posterior de los Shroobs. Baby Bowser acosa al cuarteto con frecuencia durante su viaje al robar sus fragmentos de Estrella de Cobalto y luego ataca al grupo con su yo mayor. 

Los Shroobs, presentados en Compañeros en el tiempo, son criaturas similares a los hongos y son los principales antagonistas del juego. El nombre «Shroob» es por supuesto, una corrupción deliberada de la palabra «shroom», abreviatura de «hongo». Los Shroobs derivan del «planeta Shroob» y están gobernados por la Princesa Shroob, quien es la principal antagonista. Después de invadir el Reino Champiñón, tanto ella como su hermana gemela, la princesa anciana Shroob, son derrotadas. Diferentes especies de Shroobs (con diseños basados ​​en los personajes y enemigos de la franquicia de Mario existentes) están presentes a lo largo del juego como enemigos menores y personajes jefes. AlphaDream también presentó Stuffwell, un maletín parlante creado por E. Gadd que brinda consejos al jugador y a los hermanos sobre artículos y accesorios. que almacena.

Desarrollo 
Nintendo reveló Compañeros en el tiempo en el E3 2005, donde estaba disponible una demostración jugable del juego. Las demostraciones constaba de tres niveles, cada uno acompañado de un tutorial para guiar al jugador. Cada nivel tenía un objetivo diferente y representaba las habilidades de los personajes en el juego, como el uso del martillo. Entre la presentación del juego en el E3 y su lanzamiento, Nintendo of America reveló detalle del juego relacionado con la trama y la jugabilidad de título, así como el hecho de que sería compatible con la función «Rumble Pak». AlphaDream, desarrolladores de Superstar Saga, desarrolló este juego con colaboradores experimentados en la franquicia de Mario como Kōji Kondō y Charles Martinet, trabajando en el apoyo de sonido y la actuación de voz, respectivamente. La música fue compuesta por Yoko Shimomura quien compuso en Superstar Saga. Partners in Time se lanzó por primera vez en Norteamérica el 28 de noviembre de 2005.

Recepción 

Compañeros en el tiempo recibió elogios de la crítica, y los críticos elogiaron el uso de los personajes y la trama del juego. Craig Harris de IGN elogió el estilo cómico del juego, afirmando que «gran parte del encanto de Mario & Luigi proviene del enfoque en el humor que es extraño y está ahí». A pesar de esto, Ricardo Torres de GameSpot afirmó que «el humor autorreferencial que le dio al juego original su mordisco no es tan frecuente». Jonathan Metts, de Nintendo World Report, elogió el juego por regresar al entorno tradicional del Reino Champiñón, afirmando que condujo a personajes y elementos de la trama más distintivos. Agradeciendo a Compañeros en el tiempo con el uso del humor, Derek Cavin de RPGamer criticó la trama del juego y la describió como «una historia básica que no se desarrolla tanto como podría». La ​​caracterización del juego en particular fue bien recibida, Eurogamer elogió a Stuffwell, quien fue comparado con Fawful, un personaje de Superstar Saga.

Los críticos acogieron con beneplácito el uso de la pantalla doble por parte de Compañeros en el tiempo, así como la función del «rumble pak». GameSpot criticó el uso momentáneo de la pantalla táctil, etiquetándola como «añadida»; John Walker de Eurogamer, también crítico este apartado, sintió que el juego era mejor sin utilizar la pantalla táctil de la DS. Los revisores se quejaron de los controles del juego, expresando dificultad con la coordinación de los cuatro personajes, con problemas que surgieron específicamente en encuentros enemigos con personajes que no estaban siendo controlados. Las alteraciones en el sistema de batalla recibieron una respuesta mixta de parte de la crítica: GameSpot elogió las peleas del jefes más complicadas y «más ricas», mientras que Nintendo World Report criticó la complejidad adicional, afirmando que «el crecimiento en la resistencia del enemigo supera su crecimiento en fuerza, por lo que las batallas se vuelven más largas y más extensa». IGN señaló que «la búsqueda de Compañeros en el tiempo comienza un poco demasiado fácil», aunque reconoció que el juego se volvió cada vez más difícil a medida que avanzaba. X-Play criticó el juego por la inclusión de los bebés Mario y Luigi, y que el juego no utilizaba todas las características del software de Nintendo DS.

Las imágenes y la presentación de Compañeros en el tiempo fueron bien recibidas, y Eurogamer lo describió como «absolutamente encantador». GameSpot apreció el «estilo adicional» en la animación obtenido por la DS, aunque la perspectiva hizo que cosas como golpear bloques y contrarrestar ataques fueran «más difíciles de lo que deberían». Torres procedió a criticar la banda sonora del juego, etiquetándola como el «eslabón más débil», aunque otros críticos elogiaron la música del juego. En su primera semana de lanzamiento en Japón, Compañeros en el tiempo vendió 132 726 unidades. Compañeros en el tiempo vendió 1 390 000 copias en todo el mundo hasta el 25 de julio de 2007. El juego ocupó el puesto 50 en la función «100 mejores juegos de Nintendo» en la revista Official Nintendo Magazine.

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
 

Mario & Luigi
Videojuegos para Nintendo DS
Videojuegos de 2005
Videojuegos de Consola Virtual
Videojuegos de Consola Virtual para Wii U
Videojuegos de rol
Videojuegos con antagonistas femeninas
Viajes en el tiempo en videojuegos
Invasiones extraterrestres ficticias